Еррера, також Херрера () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Альберто Еррера-і-Франкі — тимчасовий президент Куби
 Андер Еррера (1989) — іспанський футболіст.
 Антоніо Еррера-і-Тордесільяс (1549—1626) — іспанський історик, письменник
 Анхель Еррера Вера (1957) — кубинський боксер, дворазовий олімпійський чемпіон
 Анхель Еррера Орьян (1886—1968) — іспанський кардинал
 Артуро Еррера (1959) — німецький художник
 Вісенте Еррера Селедон — 9-й президент Коста-Рики
 Джордж Еррера — вокаліст панк-рок гурту «The Casualties»
 Джонні Еррера (1981) — чилійський футболіст, воротар
 Діонісіо Еррера (1781—1850) — центральноамериканський державний діяч, президент Гондурасу та Нікарагуа
 Денні Херрера (1970) — американський барабанщик
 Еладіо Еррера (1930) — аргентинський боксер
 Еленіо Еррера (1910—1997) — французький футболіст, тренер аргентинського походження
 Енріке Олая Еррера (1880—1937) — 13-й президент Колумбії.
 Енріке Хорхе Еррера ( 1930) — аргентинський вчений-виноградар.
 Ернан Даріо Еррера (1957) — колумбійський футболіст.
 Еріберто Еррера (1926—1996) — парагвайський та іспанський футболіст та тренер
 Кароліна Еррера (1939) — мексикансько-американський дизайнер
 Лео-Авраам Еррера (1858-†) — бельгійський ботанік, професор Брюссельського університету.
 Мартін Еррера (1970) — аргентинський футболіст.
 Норма Еррера (1942) — мексиканська акторка та співачка.
 Рафаела Еррера (1742—1805) — національна героїня Нікарагуа, яка організувала захист гирла річки Сан-Хуан від англійців 1762 року
 Роберт Еррера (1989) — угувайський футболіст
 Сантос Леон Еррера — тимчасовий президент Коста-Рики
 Томас Еррера (1804—1854) — в. о. президента Республіки Нова Гранада
 Фернандо де Еррера (1534—1597) — іспанський поет
 Франсіско Еррера Старший (1576—1656) — іспанський художник
 Франсіско Еррера Молодший (1622—1685) — іспанський живописець та архітектор
 Хесус Еррера Алонсо — іспанський футболіст
 Хорхе Херрера — американський музикант
 Майк Еррера (1976) — американський рок-музикант

 Хуан де Еррера (1530—1597) — найбільший майстер іспанського ренесансу, творець стилю «ерререско»
 Хуан Еррера (1958) — мексиканський боксер-професіонал
 Янхель Еррера (1998) — венесуельський футболіст

Див. також 
 Еррера (провінція)
 Авраам Коген Еррера — іспанський каббалист

Примітки